

Коссакі — село в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства
 Коссакі — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства